Clemente Augusto Emerico de Schönborn-Wiesentheid (8 de octubre de 1810 - 24 de agosto de 1877) fue un político y aristócrata alemán, miembro del Reichstag del Imperio alemán y el tercer conde de Schönborn-Wiesentheid después de la mediatización de los territorios de su familia en 1806.

Biografía 

Nació el 8 de octubre de 1810 en el Castillo de Gaibach, propiedad de su familia, en Baviera, Alemania, fue el tercer hijo y segundo varón de Francisco Erwein Damian Joseph, primer conde de Schönborn-Wiesentheid (1776-1840) y de la condesa Ferdinandine Isabelle Maria von Westphalen zu Fürstenberg (1781-1813).

Schönborn-Wiesentheid era un estado soberano en la Baja Franconia fundado en 1681, el condado se encontraba en la región noroeste de la moderna Baviera en Alemania, que comprende varios distritos aislados. Con la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806 y la confirmación de la Confederación del Rin el Condado Soberano de Schönborn fue ocupado por el Reino de Baviera, aliado de la Francia napoleónica y fue mediatizado, el control del gobierno se le entregó a Baviera y el último conde soberano, Hugo, dividió la familia en tres línea para sus hijos varones, la línea agnada mayor con el nombre de Schönborn-Buchheim, la mediana con el nombre de Schönborn-Weisentheid y la menor nombrada simplemente Schönborn, las tres líneas fueron consideraras como familias antiguamente soberanas con igualdad a las reinantes por el Reino de Baviera y el Congreso de Viena de 1815 con el título de condes y el tratamiento de Su Alteza Ilustrísima, las tres líneas subsistencia al día de hoy.

El 29 de octubre de 1831, Francisco, I conde de Schönborn-Wiesentheid, fue nombrado miembro hereditario de la Kammer der Reichsräte (primera cámara o cámara alta) en el parlamento de Baviera formado en 1818 por el rey Maximiliano I de Baviera.

Francisco murió en 1840 y fue sucedido por su hijo Hugo como segundo conde de Schönborn-Wiesentheid y en  Kammer der Reichsräte. Hugo Damian Erwein, II conde de Schönborn-Wiesentheid (25 de mayo de 1805-29 de abril de 1865) se había casado el 1 de mayo de 1833 con la condesa Sofía von und zu Eltz (20 de febrero de 1814-24 de diciembre de 1902), sin embargo el matrimonio no tuvo descendencia y a la muerte de Hugo el 29 de abril de 1865 Clemente Augusto se convirtió en el tercer conde de Schönborn-Weisentheid y jefe de la famy, además lo sucedió en el Reichsrat y heredó las tierras de la familia en la Baja y Alta Franconia.  En una elección parcial que se hizo necesaria debido a su muerte el 27 de noviembre de 1877, su hijo Friedrich Carl von Schönborn-Wiesentheid lo siguió al parlamento y lo sucedió como el cuarto conde.

Matrimonio y descendencia 

Se casó el 20 de octubre de 1838 en Viena con la condesa húngara Irene Batthyány de Német-Ujvár, hija del conde Vincenz Batthyány de Német-Ujvár y de la condesa Maria Josefa Therese Rudnyák de Bátsfa de Magyar-Bel, el matrimonio tuvo siete hijos:

 Marie Athenaïs Josephine Ferdinandine (1840-1918), se casó con el conde Otto Von und zu Brandis (1848-1929) con descendencia.

 Sophie Elma Maria (1841-1884), se casó con el barón Karl Borromäus Vincenz Franz von und zu Franckenstein (1831-1898), con descendencia.

 Clemens Hugo Damian Erwein (1842-1868), soltero y sin descendencia.

 Arturo, IV conde de Schönborn-Wiesentheid (Arthur Franz Maximilian, 1846-1915), se casó con la princesa Estefanía zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1851-1882), con descendencia.

 Friedrich Carl Emmerich Joseph (1847-1913) se casó con la marquesa Julia von Pallavicini (1857-1935).

 Condesa Maria Irene Caroline (1848-1929), se casó con el duque Vittorio Thomas de Bojano (1847-1902), con descendencia.

 Clemente Felipe (1855-1938), se casó con la condesa Maria Rosario de Welczeck (1873-1943), hija del diplomático prusiano el conde Bernhard de Welczeck con descendencia entre ellos el conde Clemente de Schönborn-Wiesentheid.

Ancestros 

</center>

</div></div>

Referencias 

Nobles de Alemania
Condes de Alemania
Miembros del Partido de Centro (Alemania)